Un Israélien (, Israeli, plur. Israelim) est un citoyen de l'État d'Israël, indépendamment de son origine ethnique ou de son appartenance religieuse. La langue officielle d'Israël est l'hébreu.

L'État d'Israël compte principalement des Juifs et des Arabes, musulmans et chrétiens, et dans une moindre mesure des Druzes, des Circassiens, qui sont tous des Israéliens.

Origines du terme 

Le terme d'Israélien ne doit pas être confondu avec ceux d'Enfants d'Israël ou d'Israélite, le mot d'Israël désignant dans ces dernières expressions le nom reçu par le patriarche Jacob après son combat contre l'ange ou le royaume d'Israël des temps bibliques, et par extension le peuple issu de sa descendance.

Lors de la création de l'État d'Israël, en 1948, les journaux commencèrent à parler d'« Israélis » pour designer les habitants de l'État. C'est Moshé Catane qui écrivit au journal Le Monde afin de prouver qu'il s'agissait d'un anglicisme et que le terme juste en français devrait être « Israélien ». Le journal adopta le changement proposé, bientôt suivi par le reste de la presse française et du monde francophone.

Notes et références

Articles connexes 
 Communauté russe d'Israël
 Arabe
 Musulman
 Chrétien
 Israël
 Juif